Пан — форма вежливого обращения, применяемая в некоторых славянских языках: польском, чешском, словацком, украинском и белорусском. В последних двух современное употребление слова «пан» является неустоявшимся: в украинском сравнимо с употреблением в русском языке слова «господин»; в белорусском употребляется весьма редко, значительно уступая аналогичному по смыслу слову «спадар». Тем не менее в украинском языке в постсоветское время наблюдается тенденция возвращения в широкий обиход данного обращения; на Западной Украине оно, по сути, никогда не исчезало; в Галиции было введено в 1434 году, когда король Владислав III Варненчик издал привилей, которым уравнял в правах галицких бояр с польской шляхтой, с тех пор все шляхтичи и магнаты сменили название «бояре» на титул «пан». В древнерусском языке слово «пан» фиксируется в актовых документах Галицко-Волынского княжества: «А при том были митрополит кїевскїи Кипрїанъ, владыка перемысльскїи Ларіωнъ и князь Андреи Ярославовічъ и панъ Васко и иных бояр много было при том». В форме «бан» слово существует в южнославянских языках, где имеет значение «начальник», «правитель» или «наместник».

Существует теория, согласно которой слово «пан» восходит к праславянскому *gъpanъ, происходящему от скифского *gupān(a)- (ср. с древнеиранским *gaupana- — «оберегающий, пасущий скот, коровий пастух, волопас»). В соответствии с данной теорией, слово вошло в праславянский язык в эпоху скифских походов около V в. до н. э., что подтверждается наличием в старочешском языке слова «пан» в форме hpan.

Польский язык 
Польское слово «пан» () является аналогом русского слова «господин»; оно применяется:
 в отношении лица, облечённого властью: «Король — наш господин» — «»;
 в отношении владельца земли, помещика, барина;
 в качестве характеристики Бога: «Господь Бог наш» — «Pan Bóg nasz»;
 в качестве формы вежливости: «господин Ковальский» — «pan Kowalski».

В отличие от русского «господин», польское «пан» является аналогом обращения на «Вы». Однако в польском это обращение употребляется не с глаголами II лица множественного числа, а с глаголами III лица единственного числа: «Вы живёте в Москве?» — «Czy Pan mieszka w Moskwie?». Существует возможность использования обращения «пан» и с глаголами II лица единственного числа (например, «Mieszkasz pan w Moskwie?»), однако эта форма носит агрессивный, оскорбительный характер.

Как и во многих других языках (например, ), польская форма вежливого обращения в женском роде имеет две формы:
 пани () — используется в отношении замужних женщин;
 панна () — используется в отношении незамужних женщин (в современной речи употребляется редко).

Различают также формы множественного числа слова «пан»:
 панове () — форма множественного числа мужского рода;
 пане () — форма множественного числа женского рода;
 панны () — форма множественного числа женского рода при обращении к незамужним женщинам (в современной речи употребляется редко);
 паньство () — собирательное при одновременном обращении к женщинам и мужчинам (слово имеет также значение «государство»).
Обращение пан используется в отношении известного героя польского фольклора — Твардовского.

Употребление 
Поляки придают большое значение употреблению форм вежливого обращения. Использование той или иной формы зависит от социального, иерархического статуса, а также от степени знакомства или близости родственных связей между теми или иными людьми.

Так, наиболее вежливым (но и официальным) является употребление слова «пан» (или «пани») вместе с полным именем собеседника, например: пан Анджей Петрашевский (), пани Эва Шикульская (). Следует отметить, что при обращении к собеседнику в письменной форме слово «пан» всегда пишется с большой буквы.

Эта же форма применяется при указании адресата в письмах; в таком случае слово «пан» также пишется только с большой буквы. Более вежливой (но несколько архаичной формой) является именование адресата с использованием аббревиатур «WSz» ( — глубокоуважаемый) или «Sz» ( — уважаемый). Например: , .

Менее официальной формой является именование собеседника «пан» и по фамилии: пан Краевский (), пани Лещевич (). В отличие от русского языка, в котором обращение по фамилии носит официальный характер, в польском данная форма считается общеупотребительной между людьми, не слишком хорошо знакомыми между собой.

В обращении между коллегами, знакомыми, при обращении младших по возрасту к более старшим товарищам, слово «пан» используется вместе с именем: пан Юзеф (), пани Ядвига (). Ещё менее формальным является употребление «пан» с уменьшительной формой имени: пан Юзек (уменьшительное от «Юзеф» — ), пани Ядя (уменьшительное от «Ядвига» — ).

Именование собеседника только по имени, без употребления слова «пан» или «пани», носит неформальный характер и употребляется лишь между друзьями, родными и близкими, в молодёжной среде.

Следует также отметить, что при личном обращении в польском языке используется звательный падеж. Это правило относится и ко всем формам слова «пан». Например, в обращении «пан Лисовский» () слово «пан» имеет форму звательного падежа.

Примечания 

Формы обращения
Польский язык
Обращения
Шляхта